Снежный человек:
 Снежный человек  — легендарное человекообразное существо, якобы встречающееся в различных высокогорных или лесных районах Земли.
 «Снежный человек» () — фильм 2008 года.
 «Снежный человек» — фильм 2009 года; режиссёр Константин Чармадов.
 «Снежный человек» () — фильм 2010 года; режиссёр Юнус Юсупов.
 «Снежный человек: Незабываемая встреча» — фильм 1994 года.